Sărățel se poate referi la:

 Sărățel, Bistrița-Năsăud
 Sărățel, Prahova

 Râul Sărățel, Buzău
 Râul Sărățel, Râmnicul Sărat
 Râul Sărățelu

Altele 
 Sărăței, Stînga Nistrului
 Sărățica Nouă, Leova
 Sărățica Veche, Leova

Vezi și 
 Sărata (dezambiguizare)
 Sărățeni (dezambiguizare)
 Sărăteni (dezambiguizare)
 Sărulești (dezambiguizare)

Toponime românești